Dreamtime steht für

 einen Begriff aus der Mythologie der Aborigines, siehe Traumzeit
 einen Boulder, siehe Dreamtime (Boulder)
 ein Album von The Cult, siehe Dreamtime (Album)